Алекса́ндар Фили́пович: 
 Филипович, Александар (род. 1992) — сербский гребец.
 Филипович, Александар (род. 1994) — сербский футболист, защитник.